Christian Friedrich Callisen ist der Name folgender Personen:

* Christian Friedrich Callisen (Theologe) (1777–1861), evangelisch-lutherischer Theologe und Philosoph
 Christian Friedrich Callisen (Politiker) (1806–1863), deutscher Beamter, Jurist und Bürgermeister von Flensburg